Ау́д Бога́тая (древненорв.: Auðr in djúpúðga) — легендарная датская принцесса, единственная дочь конунга Ивара Широкие Объятья, правившего в Сконе, из династии Скьёльдунгов. Жила в VII или VIII веке.

Семья 
Была дважды замужем. Первым её мужем был Хрёрик Метатель Колец также из династии Скьёльдунгов, от него дети: Сигурд, Харальд Боезуб и дочь. Они наследовали титул «королей Данов». Вторым мужем (без согласия отца) — Радбард, конунг Гардарики из династии Инглингов, от него сын Рандвер, отец Сигурда Кольцо, конунга Уппсалы.

Родословная

Литература 
 Saxonis Gesta Danorum, et J.Olriic et H.Raeder. Haunal, 1931
 Saxo Gramaticus. Gesta Danorum, ed J.Olric and H.Raeder. Copenhagen, 1931
 Saxo Grammaticus. Gesta Danorum
 Сага об Инглингах

Ссылки 
 Бабр-Генеалогия

Скьёльдунги
Женщины VII века
Женщины VIII века